El Gran Premio de Catar de 2015 (oficialmente Commercial Bank Grand Prix Of Qatar) fue la primera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2015. Tuvo lugar en el fin de semana del 27 al 29 de marzo de 2015 en el Circuito Internacional de Losail, situado en la ciudad de Doha, Catar.

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Andrea Dovizioso y Andrea Iannone. Jonas Folger fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Xavier Siméon y Thomas Lüthi. La carrera de Moto3 fue ganada por Alexis Masbou, Enea Bastianini fue segundo y Danny Kent tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial con los resultados de la prueba.

Competiciones de motociclismo de Catar
Catar
Deporte en Catar en 2015